Путтино:

 Путтино — название населённого пункта Древней Руси.
 «Путтино, или Странствующий рыцарь» — роман Алессандро Сальвио.